Росто́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-востоке Ярославской области России.

Административный центр — город Ростов, который имеет статус города областного значения и не входит в район, но является составной частью одноимённого Ростовского муниципального района.

География 
Площадь 2082 км² (8-е место среди районов области). Район граничит на севере с Гаврилов-Ямским, на западе — с Борисоглебским, на юге — с Переславским районами Ярославской области, на востоке — с Ивановской областью.

Основные реки — Которосль, Устье, Сара, Вёкса. Также на территории района расположено озеро Неро.

История 
Образован Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года из части волостей Ростовского уезда в составе Ярославского округа Ивановской промышленной области. В район вошли сельсоветы: Белогостицкий, Васильковский, Вексицкий, Воржский, Воробыловский, Горецкий, Гусарниковский, Дементьевский, Захаровский, Ивашковский, Итларский, Климатинский, Козловский, Костяновский, Кустерский, Лазарцевский, Любилковский, Малитинский, Мирославский, Михайловский, Мосейцевский, Мятежевский, Никольский, Новосельский, Осницкий, Перовский, Петровский, Сабинский, Сверчковский, Сулостский, Тарасовский, Филиппогорский, Филяевский, Чепоровский, Шугорский, Шулецкий, Шурскольский. В 1935 году во вновь образованный Петровский район были переданы сельсоветы: Горецкий, Гусарниковский, Дементьевский, Захаровский, Итларский, Костяновский, Любилковский, Михайловский, Никольский, Новосельский, Осницкий, Перовский, Петровский, Тарасовский, Филяевский, Чепоровский. В 1936 году район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области. 

11 февраля 1944 года город Ростов получил статус города областного подчинения и был выведен из состава района, оставаясь при этом его центром. 

В 1954 году в районе было проведено объединение некоторых сельсоветов: Шурскольский и Кустерский объединились в один Шурскольский; Шугорский, Шулецкий и Мятежевский — в Шугорский; Ивашковский и Малитинский — в Татищевский, Козловский и Белогостицкий — в Ново-Никольский; Воробыловский, Воржский и Лазарцевский — в Угодичский; Филиппогорский, Васильковский и Сверчковский — в Филиппогорский; Мосейцевский и Мирославский — в Мосейцевский; Климатинский и Вексицкий — в Климатинский. В 1958 году упразднен Филиппогорский сельсовет, населенные пункты его перечислены в состав Сулостского и Угоднчского сельсоветов 

В связи с ликвидацией Петровского района на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22
октября 1959 года в район вошли рабочий поселок Петровское н сельсоветы: Дмитриановский, Итларский, Карашский, Любилковский, Никольский, Перовский, Фатьяновский. В 1960 году упразднен Климатинский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года образован Ростовский сельский район, в состав которого вошли бывшие Ростовский и Борисоглебский районы, а также Ильинский, Коромысловский и Ушаковский сельсоветы бывшего Гаврилов-Ямского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1905 г. Ростовский сельский район преобразован в Ростовский район, в состав которого по решению исполкома областного Совета от 13 января 1965 г. вошли рабочий поселок Семибратово, рабочие поселки Поречье-Рыбное и Петровское и следующие сельсоветы бывшего Ростовского сельского района: Дмитриаиовский, Итларский, Карашский, Любилковский, Мосейцевский, Никольский, Ново-Никольский, Перовский, Савинский, Сулостский, Татищевский, Угодичский, Фатьяновский, Шугорский, Шурскольский. Часть территории отошла к восстановленным Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Ростов и рабочие посёлки Петровское, Ишня, Поречье-Рыбное, Семибратово) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Ростовский район как административно-территориальная единица области включает 4 рабочих посёлка (пгт) и 17 сельских округов, при этом город Ростов имеет статус города областного значения и не входит в административный район.

Ростовский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения.

Населённые пункты 
В Ростовском районе с райцентром всего насчитывается 308 населённых пунктов, в том числе 5 городских населённых пунктов (среди которых один город и 4 рабочих посёлка) и 303 сельских населённых пункта.

Руководители 
Глава района и председатель думы района — Владимир Михайлович Гончаров, глава администрации района («сити-менеджер», что является экспериментом для области) — Вячеслав Геннадьевич Кузнецов.

Экономика 

В 2009 году общий оборот продукции на предприятиях района составил 10 156,6 млн.руб. Средняя заработная плата составила 13 647 руб.

Промышленность 
В Ростовском районе действуют предприятия по производству приборов ночного виденья, производства экологического машиностроения (ФИНГО, СФ НИИОГАЗ), пищевой промышленности (Атрус, Поречский КЗ). При этом все предприятия приборостроения и машиностроения располагаются только в двух населённых пунктах — Ростове и Семибратове.

Транспорт 
Через район проходят автодорога федерального значения  «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск и железнодорожная магистраль Москва — Владивосток.

Достопримечательности 
 Ростовский кремль
 Гимназия имена А. Л. Кекина в Ростове
 Деревянная церковь Иоанна Богослова-на-Ишне
 Колокольня церкви вмч. Никиты в пос. Поречье-Рыбное — самая высокая сельская колокольня России — 82 м.
 Гостиный и Мытной дворы
 Мужская гимназия
 Торговые ряды

Монастыри:
 Авраамиев Богоявленский монастырь
 Борисоглебский монастырь
 Петровский монастырь
 Рождественский монастырь
 Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
 Троице-Сергиев Варницкий монастырь — родина Сергия Радонежского
 Белогостицкий монастырь — был расположен в селе Белогостицы, основан в начале XV века. Сохранились остатки стен церкви Архистратига Божия Михаила и комплекс Георгиевской церкви с трапезной.

Археология 

На территории Ростовского района найдены могильники фатьяновской культуры: Карашский, Халдеевский, Пужбольский, Осокинский, Ильинский, Коркинский и др.

Рядом с селом Шурскол в разные времена между VII и XVI вв. располагались 5 селищ древнего племени меря (подробнее см. здесь). При раскопках этих селищ археологами были найдены керамика, орудия труда, бытовые предметы, оружие и украшения: ножи, шилья, пряслица (приспособления для прядения без веретена, самопрялка), наконечники стрел. Также были найдены различные поделки из кости и рога, что говорит о существовании косторезного ремесла.

В 1836 году при устройстве Ярославского шоссе в двух верстах от селом Никольское при реке Устье близ Белогостицкого монастыря был найден клад в горшке, состоявший из нескольких сотен монет и серебряных украшений.

В 1908 году И. С. Абрамов раскопал девять курганов в 5 км к востоку от Большого Тимерёва в могильнике у деревни Петровское. Материалы Петровского могильника оказались аналогичны материалам Тимерёвского могильника, но погребальный инвентарь был заметно беднее. По заключению М. В. Фехнер, Петровское курганное кладбище возникло на рубеже IX — Х веков.

Внешние связи

Города-побратимы 
Города, заключившие договор о сотрудничестве с Ростовским муниципальным районом:
  , графство Уэст-Йоркшир, Англия, Королевство Великобритания (2006);
  Обзор, Болгария (2006);
  Бейкоз, Турция;
  Идштайн, земля Гессен, Германия;
  Мельзунген, земля Гессен, Германия;
  Фельсберг, земля Гессен, Германия;
  Нойвид, земля Рейнланд-Пфальц, Германия;
  Ванген-им-Алльгой, земля Баден-Вюртемберг, Германия;
  Косфельд, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия;
  регион Шладминг-Дахштайн (см. Шладминг, Дахштайн), Австрия (2009).

Примечания

Ссылки